Појам Јоланда од Угарске може да се односи на:
 Јоланда од Угарске (супруга Ђаумеа I), супруга Ђаумеа I од Арагона
 Јоланда Пољска, супруга Болеслава Побожног